Denumirea de Rupți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rupți, un sat în comuna Cerven Breag, regiunea Plevna;
 Rupți, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin.